Chosen Few oder The Chosen Few steht für:

 Chosen Few (DJ) (François Prijt; * 1972), niederländischer DJ
 Chosen Few, Trio von Walter „Wolfman“ Washington
 Chosen Few, Ultra-Gruppierung des Hamburger SV
 Chosen Few, Surfband, siehe The Flamin’ Groovies
 The Chosen Few (Reggaeband), jamaikanische Reggaeband
 The Chosen Few, Rockband, siehe Skip Bifferty
 The Chosen Few, Band von Paul Bonin
 The Chosen Few, Album der Dooleys (1979)
 The Chosen Few, Kompilationsalbum von Judas Priest (2011)